Matawin (parfois désigné Mantawa ou Mattawin) désigne plusieurs toponymes dans la province de Québec au Canada.

Canada:

Notes et références

Homonymie de toponymes